Yan Song ist der Name folgender Personen:

* Yan Song (Kanzler) (1480–1567), chinesischer Politiker
 Yan Song (Historikerin) (* 1973), chinesische Historikerin und Hochschullehrerin 
 Yan Song (Fußballspieler) (* 1981), chinesischer Fußballspieler 
 Song Yan, Psychologin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:
 Song Yang (* 1965), australische Badmintonspielerin chinesischer Herkunft